The Final Girl, film américain de Todd Verow (2010)
 The Final Girls, titre original de Scream Girl, film américain de Todd Strauss-Schulson (2015)
 Final Girl : La Dernière Proie, film américain de  (2015)